El término La invitación puede referirse a:
 La invitación, telenovela chilena transmitida por Canal 13 en 1987.
 La invitación, presentación de la compañía francesa de teatro callejero Royal de Luxe en Santiago de Chile para el Bicentenario de dicho país.
 La invitación, película argentina de 1982 dirigida por Manuel Antín.